Плогонне́к, Плоґоннек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на захід від Парижа, 190 км на захід від Ренна, 12 км на північний захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2991,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мерія муніципалітету Плогоннек
 [ Розташування муніципалітету Плогоннек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер